

Niemcy 
2 dzielnice miast:
 Lohe – dzielnica Bad Oeynhausen
 Lohe – dzielnica Lippstadt

2 gminy:
 Lohe-Föhrden – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde
 Lohe-Rickelshof – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen

Polska 

Dawna nazwa:
 Ślęza – rzeka
 Ślęza – miejscowość